Segimon I d'Àustria o Segimon d'Habsburg dit «el Ric» (Innsbruck, 1427 - 1496), Duc i arxiduc d'Àustria Anterior
 Segimon I de Baviera o Segimon de Wittelsbach (1439 -1501), membre de la dinastia Wittelsbach que va governar com duc de Baviera-Munich (1460 -1467), i duc de Baviera-Dachau (1467 -1501)
 Segimon I de Borgonya o Segimon de Borgonya (Regne de Borgonya, segle V - Coulmiers, 524), rei dels burgundis del (516 -524), venerat com a sant per diverses confessions cristianes.
 Segimon I de Polònia o Segimon el Vell
 Segimon I del Sacre Imperi Romanogermànic (Nuremberg, 1368 - Znojmo, Moràvia, 1437), emperador del Sacre Imperi (1433- 1437), rei d'Hongria (1387- 1437), dels Romans i de Germània (1411-1433), d'Itàlia (1431-37) i de Bohèmia (1419-37) i elector de Brandenburg (1378-1488)